Михаи́л Григо́рьевич Шац (род. 7 июня 1965, Ленинград) — российский телеведущий, шоумен, юморист, актёр театра и кино, врач анестезиолог-реаниматолог. Участник КВН, член Академии Российского телевидения с 2007 года, член попечительского совета благотворительного фонда «Созидание». Бывший супруг телеведущей Татьяны Лазаревой. Бывший член Координационного совета российской оппозиции. Бывший продюсер спецпроектов телеканала СТС. Автор YouTube-канала «ШАЦ».

Биография 
Родители: мать — Сарра Брониславовна Милявская (врач-педиатр), отец — Григорий Соломонович Шац (военнослужащий, офицер ВВС, затем — преподаватель). Бабушка и дедушка со стороны отца погибли во время блокады Ленинграда. Отца, Григория Соломоновича, вывезли по «Дороге жизни». Он стал военнослужащим, и, когда его командировали на службу в Казахстан, познакомился со своей будущей супругой, сосланной туда в связи с «Делом врачей», развернувшимся в 1950-е годы. Поскольку отец Михаила Шаца был военным, его часто переводили из одного места службы в другое, однако впоследствии семья всё-таки окончательно осела в Ленинграде.

В детстве Михаил хотел быть таксистом, потом тренером футбольной команды «Зенит». В юношеские годы серьёзно увлекался боксом.

С 1972 по 1982 год обучался в школе № 185 Ленинграда. По окончании школы поступил на лечебный факультет Первого Ленинградского медицинского института, где получил специальность «анестезиолог-реаниматолог». Там же окончил ординатуру. По окончании обучения в 1989 году проработал по специальности шесть лет. Тогда же, в институте начал участвовать в капустниках Первого меда, затем увлёкся игрой КВН.

В 1987—1988 годах — участник команды Первого медицинского института (1 ЛМИ), ФИНЭК. В 1991—1994 годах — участник сборной КВН СНГ. Многим зрителям КВН Михаил запомнился по роли врача и музыкальному номеру-пародии «Глюконатик».

Переехав в Москву в середине 1990-х, пытался устроиться по своей медицинской специальности — врачом анестезиологом-реаниматологом, параллельно придумывая с коллегами по КВН проект новой юмористический передачи — «О. С. П.-Студии». В этот период проработал два года торговым представителем в компании Johnson & Johnson.

С 1995 по 2001 год работал на канале «ТВ-6 Москва». В 1995—1996 годах принимал участие в работе над развлекательной телепередачей «Раз в неделю».

С 1996 по 2004 год совместно с Татьяной Лазаревой, Павлом Кабановым, Сергеем Белоголовцевым, Андреем Бочаровым принимал участие в работе над юмористической программой «О. С. П.-Студия», выходившей на телеканалах «ТВ-6 Москва» и СТС, в короткое время ставшей очень популярной. Являлся руководителем и ведущим «О. С. П.-Студии» в 2002—2004 годах. В 1996 году принял решение окончательно оставить врачебную карьеру и заняться работой на телевидении.

С 1996 по 1998 год и с 2002 по 2003 год — участник спортивно-юмористической программы «Назло рекордам!» («ТВ-6 Москва», с 2002 года — 7ТВ). Исполнял роли футбольного болельщика Мишгана, спортивного доктора Шанса, тренера футбольной команды.

В 1997 году и 1999—2000 годах снимался в юмористическом телевизионном сериале «33 квадратных метра».

В 1999—2001 годах — актёр и ведущий («Пан Ведущий») проекта «О. С. П.-студии» «Кабачок ОСП-стулья» (юмористическая эстрадная программа по мотивам «Кабачка „13 стульев“»; вышло 15 выпусков на канале «ТВ-6 Москва»).

В 1999—2000 годах — участник юмористического музыкального проекта «О. С. Песня-1999» и «О. С. Песня-2000» () («ТВ-6 Москва»).

В 2000 году снялся в пародийном музыкальном телевизионном 90-минутном фильме «О. С. П.-Студии» «Сестра-3» («ТВ-6 Москва»).

С 2004 по 2012 год — ведущий программы «Хорошие шутки» (СТС) совместно с Татьяной Лазаревой и Александром Пушным.

С 2006 по 2010 год — ведущий юмористического импровизационного шоу «Слава Богу, ты пришёл!» (СТС, повторы на ДТВ).

В 2007 году — ведущий программы «Больше хороших шуток» (СТС) совместно с Татьяной Лазаревой и Александром Пушным.

Обладатель приза конкурса «Брак-2007» в номинации «За выдержку».

В 2009 году (с 14 апреля по 4 июня 2009 года) — ведущий ежедневной информационно-юмористической программы «Песня дня» (СТС) совместно с Татьяной Лазаревой и Александром Пушным.

В 2010 году был назначен на должность продюсера спецпроектов телеканала СТС. С 19 ноября 2010 по 24 апреля 2011 года был ведущим юмористического импровизационного интерактивного шоу «Случайные связи» на этом канале.

В начале 2011 года начал работу над новым тревел-шоу с рабочим названием «Из России с детьми», по задумке которого совместно с супругой и тремя детьми путешествовал по российской глубинке, а также по зарубежью. Было отснято несколько выпусков, но в эфир программа не вышла.

В апреле 2011 года — продюсер русской версии музыкально-развлекательного шоу «Спой!» (СТС).

С июня 2011 по февраль 2012 года — ведущий совместно с Татьяной Лазаревой игрового шоу «Моя семья против всех».

В июле 2011 года — продюсер комедийного реалити-шоу с рабочим названием «Знакомство с родителями» (СТС). По инициативе руководства СТС работа над шоу была прекращена, его выпуски транслировались с 16 июня по 4 августа 2012 года под названием «Знакомься, это мои родители!».

С 13 января по 30 марта 2012 года вместе с Лазаревой состоял в постоянной команде соперников в развлекательном шоу «Тільки один» на телеканале «Украина».

28 декабря 2012 года стало известно, что руководство телеканала СТС не продлило контракт с Михаилом Шацем на следующий год. Ранее Шац и Татьяна Лазарева публично называли непродление контракта «увольнением по политическим причинам».

Обладатель «ТЭФИ-2003» в номинации «Лучшая развлекательная программа» и «ТЭФИ-2006» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».

С августа по декабрь 2013 года Шац вместе с Василием Уткиным и Антоном Орехом вёл «Голеностоп-шоу» на канале «Наш футбол».

В 2014 году провёл «Олимпийский канал» из Сочи в паре с Яной Батыршиной на каналах «Спорт Плюс» и «HD Спорт».

С октября 2014 по февраль 2015 года вёл программу «Игры с „Олимпом“» на канале «НТВ-Плюс Футбол 1».

С 27 мая по 6 августа 2017 года вместе с Алисой Шабановой вёл кулинарную программу «Здорово есть!» на канале «Кухня ТВ».

В марте 2019 года стало известно, что Шац возвращается на СТС. Он стал ведущим развлекательной программы «Дело было вечером» — аналога «Hollywood Game Night», вышедшего 25 мая.

С 2018 года выступает в качестве стендап-комика как сольно, так и совместно с Антоном Борисовым в программе «Шац и мат», Алексеем Квашонкиным и Гариком Оганисяном. Активно сотрудничает с творческим объединением «Стендап-клуб № 1» (проект «Шоу историй»). В шутку позиционирует себя как «самый возрастной стендап-комик России».

Болельщик футбольного клуба «Зенит» и, по возможности, посещает футбольные матчи с участием этой команды, также одно время вёл блог на официальном сайте клуба. Однако, в 1990-х годах причислял себя к болельщикам московского «Спартака». Свободно владеет английским языком.

Заявлял, что покинул Россию в марте 2022 года в связи с началом вторжения России на Украину, теперь проживает в Израиле, гражданство которого оформил шесть лет назад (в 2016 году).

2 сентября 2022 года Минюст РФ внёс Шаца в реестр СМИ — «иностранных агентов».

Творчество

Фильмография 
  —  — 33 квадратных метра — Михаил Григорьевич, сосед и другие персонажи
  — Моя прекрасная няня — психотерапевт (49 серия)
  — Очень русский детектив — криминалист
  — Чапаев-Чапаев — Поликарп Шторм
  — Камбэк (короткометражный) — продюсер

Дубляж 
  — Би Муви: Медовый заговор — Барри Бенсон
  — Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек — Тим Локвуд, отец Флинта
  — Монстры на каникулах — Франкенштейн
  — Прогулка — Барри Гринхаус (роль Стива Валентайна)
  — Семейный брак — Том (также закадровый перевод студии «Кириллица» для КиноПоиск, роль Криса О’Дауда)

Театр 
В 2008 году совместно с Людмилой Гурченко, Юозасом Будрайтисом, Регимантасом Адомайтисом дебютировал в спектакле «Паб» режиссёров Олега и Владимира Пресняковых в роли премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Тогда многие критики крайне негативно отозвались о спектакле, даже учитывая весь его звёздный состав.

Интернет 
С 24 мая по 24 декабря 2013 года вместе с женой вёл сатирическое шоу на политические темы «Телевидение на коленке», которое имело оппозиционную направленность и выкладывалось на видеохостинге YouTube. Проект был завершён по желанию Шаца и Лазаревой, а также из-за отсутствия финансирования.

С 25 августа по 9 сентября 2017 года вёл программу «Кликбейт-шоу» в социальной сети «ВКонтакте» вместе с видеоблогером Данилой Поперечным.

С 12 августа по 14 декабря 2019 года был модератором юмористического YouTube-шоу «Вечерний кто-то», производившегося агентством «Why Not?!».

В 2019 году стал гостем передачи «Что было дальше?».

В 2020 году принял участие в 7-м выпуске передачи «Самый умный комик».

21 июля 2021 на канале OUTSIDE STAND UP вышел сольный stand up концерт «Михаил Шац „ВИНТАЖНЫЙ“ 2021».

В августе 2021 года вместе с дочерью Софьей запустил подкаст «Папа, закрой дверь», в котором они ведут разговоры о взаимоотношениях поколений. В сентябре того же года запустил свой канал на YouTube под названием «ШАЦ», на котором выходит шоу «А что ваааще происходит!?», где Михаил вместе с гостями обсуждает, угадывает и шутит про новости.

Реклама 
Осенью 2009 года принял участие в серии рекламных роликов стиральных машин компании «Samsung», в одном из которых снялся журналист и блогер Анатолий Вассерман.

Совместно с Татьяной Лазаревой в 2013—2014 годах являлся лицом торговой марки фильтров для воды «Барьер».

Вместе с Татьяной Лазаревой снялся в ролике, посвящённом 25-летию торговой сети «Перекрёсток» (2020).

Общественная деятельность 
Совместно с Татьяной Лазаревой поддерживал деятельность благотворительного фонда «Созидание», который оказывает помощь детским домам, домам ребёнка, приютам и интернатам, больницам, а также детям, находящимся на лечении в клиниках.

Шац и Лазарева поддерживали деятельность благотворительного фонда «Даунсайд Ап» и активно участвовали в мероприятиях фонда, посвящённых изменению отношения общества к детям с синдромом Дауна.

К протестному движению присоединился в декабре 2011 года. Участвовал в выборах в Координационный Совет российской оппозиции, занял восьмое место в общегражданском списке.

В марте 2013 года записал для проекта «Против гомофобии» видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества, в котором выступил против закона о запрете так называемой «пропаганды гомосексуализма».

Был членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

Семья 
Жена телеведущая, актриса и певица Татьяна Лазарева. С ней, игравшей за команду КВН НГУ, познакомился на фестивале КВН в Сочи в январе 1991 года. Продолжали общаться во время игр КВН. Дата заключения брака — 17 июля 1998 года.

Дети: старший сын Степан (р. 1995) (сын Лазаревой вне  брака), дочь Софья (р. 1998), дочь Антонина (р. 2006).

В 2021 году супруги сообщили о расставании. По состоянию на октябрь 2022 года официально не разведены.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Медики XX века
Актёры XXI века
Актёры озвучивания России
Лауреаты премии ТЭФИ
Игроки Высшей лиги КВН
ОСП-Студия
Телеведущие СТС
Члены координационного совета российской оппозиции
Актёры телевидения России
Телеведущие ТВ-6
Телеведущие канала «Россия-1»
Радиоведущие России
Ведущие радиостанции «Серебряный дождь»
Стендап-комики России
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России 
Авторы каналов YouTube
Члены Общественного Совета Российского еврейского конгресса
Люди, признанные в России СМИ — «иностранными агентами»
Русские эмигранты пятой волны в Израиле